A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2015 foi a 67° do Mundial de Motovelocidade promovido pela F.I.M.. Nesta temporada, Jorge Lorenzo, o vencedor em 2010 e 2012, sagrou-se tricampeão da categoria.


Calendário
A Federação Internacional de Motociclismo anunciou o calendário provisório com 18 corridas no dia 24 de Setembro de 2014
O Grande Prêmio do Reino Unido de MotoGP esteve para regressar a Donington Park (pela primeira vez desde 2009), antecipando a mudança para o novo Circuito do País de Gales em 2016, no entanto, Donington Park desistiu da realização do evento em 10 de Fevereiro de 2015, devido a problemas financeiros. A organização do MotoGP anunciou no dia seguinte que Silverstone acolheria o Grande Prêmio do Reino Unido em 2015 e 2016.

MotoGP

Equipes e pilotos

Classificação Pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Classificação Construtores

Moto 2

Equipes e pilotos

Classificação pilotos

Classificação construtores

Moto 3

Equipes e pilotos

Classificação Pilotos

Classificação Construtores

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2015
2015 no motociclismo